Columba van Iona, een Ierse heilige
Columba van Sens, een Franse martelares
Columba van Terryglass, een Ierse heilige
Columba (geslacht), een geslacht van duiven
Duif (sterrenbeeld) (Columba), een sterrenbeeld
Columba (operatie), operatie in WOII van de special Continental Pigeon Service

Zie ook 
Kolumba, een museum in Keulen
Sint-Columbakerk (doorverwijspagina)